Weigenbach ist ein Gewässername:

 Weigenbach (Etzelbach), linker Zufluss des Etzelbach (Högenbach) bei Weigendorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weigenbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars am Wohnplatz Bundesbahnhof Trossingen, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg